Ба́ркер () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 
 Баркер (прізвище)

Топоніми

Баркер — місто в окрузі Брум, штат Нью-Йорк
 Баркер — селище в окрузі Ніагара, штат Нью-Йорк

Інше 
 7868 Баркер — астероїд